

Integralne części wsi w Polsce 
 Zastudnie – część wsi Cikowice w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Bochnia
 Zastudnie – część wsi Nawojowa Góra w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Krzeszowice
 Zastudnie – część wsi Suliszowice w woj. śląskim, w pow. myszkowskim, w gminie Żarki